Vitjaz' – sinonimo di Bogatyr
 Vitjaz' – nave da ricerca sovietica
 Baia Vitjaz' – baia del Mar del Giappone
 Vitjaz' Podol'sk – squadra di hockey su ghiaccio russa di Podol'sk

Pagine correlate 

 Abisso Vitjaz'